Bei den Omni Hotels National Intercollegiate Indoor Championships wurden im November 2001 zum 22. Mal die Doppel-Hallenmeister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt.

Gespielt wurde vom 6. bis zum 9. November im Brookhaven Country Club in Farmers Branch nahe Dallas, Texas. Den Titel sicherte sich das deutsch-amerikanische Doppel aus Oliver Maiberger und Ryan Redondo von der San Diego State University.

Kurz vor Turnierbeginn musste das – aus Ryan Haviland und K. J. Hippensteel bestehende und an Position 4 gesetzte – Doppel der Stanford University wegen einer Verletzung Hippensteels zurückziehen.

Hauptrunde

Setzliste

Ergebnisse

Nebenrunde

Setzliste 
Die Nebenrunde kam ohne Setzliste aus, da die Auslosung aus der Hauptrunde übernommen wurde.

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf collegeandjuniortennis.com (englisch)
  auf itatennis.com (englisch)

Einzelnachweise 

College-Tennis-Saison 2001/02
Tennisturnier 2001
Tennisturnier in Farmers Branch
2001 November Herrendoppel
Herrentennisturnier